То́мский национа́льный иссле́довательский медици́нский це́нтр Российской акаде́мии нау́к (Томский НИМЦ РАН) — федеральное государственное бюджетное научное учреждение. 

Томский НИМЦ создан для фундаментальных и прикладных медицинских научных исследований и практической лечебной деятельности в составе организаций ФАНО России и СО РАН. 

Является правопреемником упразднённого с 2015 ТНЦ СО РАМН.

История 
Основная медицинская наука Сибири ведёт свою историю с 1888 года, когда в Томске, впервые в Русской Азии, был открыт Медицинский факультет Императорского Сибирского Томского государственного университета и при нём начали действовать Факультетские университетские клиники. В течение XX века формировалась томская и сибирская инфраструктура научно-медицинских учреждений, на основе которой были созданы Сибирское отделение Академии медицинских наук СССР и в 1986 — Томский научный центр Сибирского отделения АМН СССР (ТНЦ СО АМН СССР; в 1992—2015 — ТНЦ СО РАМН).

Основные даты истории ТНИМЦ:
 2014 — включение РАМН в структуру РАН и упразднение с 2015 года ТНЦ СО РАМН;
 2014 — формулирование инициативы (Е. Л. Чойнзонов) и начало обсуждения проекта Томского НИМЦ: было создано несколько рабочих групп, создана и проработана «дорожная» карта.
 31.12.2015 — завершение работы по обсуждению концепции ТНИМЦ, подписание Соглашения о создании ТНИМЦ;
 01.06.2016 — принято решение ФАНО о создании ТНИМЦ РАН в Томске, начинается официальная история ТНИМЦ;
 30.06.2016 — Приказом ФАНО директором-организатором по созданию ТНИМЦ (на период до выборов в СО РАН директора ТНИМЦ) назначен директор Томского НИИ онкологии академик Е. Л. Чойнзонов;
 18.11.2016 — начало процедуры выбора в системе СО РАН директора ТНИМЦ. Выдвинуты кандидатуры претендентов: руководитель томского НИИ онкологии Евгений Чойнзонов и глава НИИ генетики Вадим Степанов;
 27.01.2017 — руководителем ТНИМЦ избран (24.01.2017) и затем утверждён академик Е. Л. Чойнзонов; начало формирования управленческой структуры и команды проекта ТНИМЦ;
 март-апрель 2017 — завершение организационных процедур создания ТНИМЦ и начало его полноценного функционирования;
 03.05.2017 — утверждение приказом ФАНО и вступление в должность директора ТНИМЦ Е. Л. Чойнзонова, день официального открытия ТНИМЦ.
С 19 декабря 2019 года директором Томского НИМЦ назначен член-корреспондент РАН, профессор Степанов Вадим Анатольевич  (Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 19 декабря 2019 года №20-3/699п-о).

Таким образом ТНИМЦ РАН основан 01.06.2016, открыт 03.05.2017.

Реорганизация ТНЦ СО РАМН 
При коренной реорганизации отечественной науки в 2015 году были упразднены (включением в состав единой Российской академии наук, РАН) системы Российской академии медицинских наук (РАМН) и Российская академия сельскохозяйственных наук (РАСХН, бывшая ВАСХНИЛ). Все институты РАН осуществляют свою оперативно-хозяйственную деятельность в ведении Федерального агентства научных организаций (ФАНО России); научная деятельность регламентируется региональными Отделениями РАН (здесь — СО РАН). Бывший орган координации и управления региональной медицинской наукой Томский научный центр СО РАМН с весны 2017 года закончил свою организационную трансформацию в форму нового Томского национального исследовательского медицинского центра (НИМЦ). Данное учреждение определяет себя как крупнейший в стране национальный исследовательский медицинский центр.

Томский национальный исследовательский медицинский центр создан по инициативе ФАНО России при поддержке Администрации Томской области на базе Томского НИИ онкологии (в соответствии с приказом по Томскому НИИ онкологии от 01.07.2016 № 72-П «О завершении процедуры реорганизации») путём присоединения к нему 5 томских академических институтов медицинского профиля: «Томский НИИ кардиологии», «Томский НИИ психического здоровья», «Томский НИИ фармакологии», «Томский НИИ медицинской генетики», «Томский НИИ акушерства, гинекологии и перинатологии», а также Тюменского кардиоцентра.

Учредителем НИМЦ является Федеральное агентство научных организаций России (ФАНО), координацией научной деятельности занимаются структуры Российской академии наук (РАН).

Объявленная цель: реорганизация 6 медицинских томских медицинских институтов в Национальный исследовательский медицинский центр концентрирует высокий кадровый и научный потенциал и займется внедрением современных методов диагностики и лечения. Здесь также будут проходить учебную практику студенты, интерны и молодые специалисты Сибирского медицинского университета.

Весной 2017 года сформулированы 3 главных, стратегических цели ТНИМЦ:
 интеграция научного потенциала;
 консолидация научно-технологической инфраструктуры;
 трансляция передовых научных разработок в практику.

Одним из инициаторов и активистов реорганизации ТНЦ СО РАМН стал директор НИИ онкологии академик Евгений Чойнзонов, директор ТНИМЦ с июня 2017. Научным руководителем ТНИМЦ является академик Валерий Пузырёв.

Ныне ТНИМЦ определяет себя следующим образом:
Томский НИМЦ удерживает российское лидерство по ряду научных направлений, имеет признанные научные школы и отличается конкурентоспособностью фундаментальных проектов (конкурсные проекты Российского научного фонда, Российского фонда фундаментальных исследований и другие). Наличие необходимых компетенций делает возможным проведение фундаментальных исследований по широкому кругу проблем современной медицины; выполнение меж-, мульти- и трансдисциплинарных научных работ, интегрирующих полученные знания с методами и подходами других областей науки; проведение ориентированных фундаментальных исследований, создающих научные заделы новых технологий.
Возможность создания инновационной продукции для здравоохранения обеспечивается многолетней тесной коллаборацией Томского НИМЦ с ведущими учеными и конструкторами технического профиля, имеющими огромный опыт в разработке и внедрении новых технологических решений для медицины.
Наличие крупных специализированных оснащенных современным диагностическим и лечебным оборудованием клиник с высоко профессиональными специалистами позволяет проводить трансляцию инновационных научных достижений в клиническую практику.

Структура 
Структурными подразделениями центра, по состоянию на 01.09.2021, являются:

 НИИ онкологии Томского НИМЦ,
 НИИ кардиологии Томского НИМЦ, 
 НИИ психического здоровья Томского НИМЦ,
 НИИ фармакологии и регенеративной медицины им. Е.Д. Гольдберга Томского НИМЦ, 
 НИИ медицинской генетики Томского НИМЦ, 
Тюменский кардиологический научный центр - филиал Томского НИМЦ.

Примечания

Ссылки 
 О ТНИМЦ (сайт учреждения)
 Пресс-конференция 20.10.2015 по поводу создания Томского национального исследовательского медицинского центра
 Томский национальный исследовательский медицинский центр (создание, структура, руководство, контакты)
 Информация о ТНИМЦ РАН на сайте Департамента здравоохранения Администрации томской области
 О претендентах на пост директора ТНИМЦ РАН (19.11.2016)
 Страница ТНИМЦ на сайте СО РАН
 Директор ТНИМЦ РАН академик Евгений Чойнзонов избран в состав Президиума РАН (29.09.2017, фото)
Томский НИМЦ в Инстаграм
Томский НИМЦ ВКонтакте
Томский НИМЦ на Facebook 
Томский НИМЦ в Твиттере

Российская академия наук
Томский научный центр СО РАН
Томский научный центр СО РАМН
Российская академия медицинских наук